Trota – nome comune di numerose specie di pesci della famiglia Salmonidae
 Persico trota (Micropterus salmoides) – specie di pesce
 Trota – figura araldica
 Il Trota – soprannome attribuito all'ex politico Renzo Bossi

Pagine correlate 
 La trota